Carewe est un patronyme porté notamment par :

 Arthur Edmund Carewe (1884-1937), acteur américain ;
 Edwin Carewe (1883-1940), réalisateur, acteur, producteur et scénariste américain ;
  (1933-), chef d'orchestre britannique ;
 Rita Carewe (1909-1955), actrice américaine.